Филен ():
 Филен — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Филен — коммуна во Франции, департамент Эна.

См. также 
 Ви-ле-Филен — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Филены